Натуральне число 1161
 1161 рік до нашої ери
 1161 рік нашої ери